Четвёртый сезон SLTV League of Legends StarSeries проходил с 27 ноября 2014 года по 25 января 2015 года. Чемпионский титул не смогли защитить «Dolphins of Wall Street», выбыв во втором раунде плей-офф.

Чемпионом лиги и обладателем 15 тыс долларов США из призового фонда стал коллектив «RoX.KIS».

Квалификация

Капитаны команд

Регулярный сезон (онлайн)

Плей-офф (онлайн) 
Команды, которые выбыли в 1-ом раунде плей-офф играют стыковые матчи за сохранение места на следующий сезон Звёздной серии против команд из ProSeries.

Плей-офф A

Плей-офф B

LAN-финалы

Обзор 
LAN-финалы 4-го сезона StarSeries с участием команд «RoX.KIS», «Virtus.pro», «Moscow Five» и «Team Just» проходили с 23 по 25 января 2015 года на Киев Киберспорт Арене. По их итогам 4-ое место в лиге занял коллектив «Virtus.pro», «Team Just» расположились на 3-ей строчке. Команда по League of Legends организации «Moscow Five» стала вице-чемпионом StarSeries, а обладателями чемпионского титула стали «RoX.KIS».

Сетка

Трансляция матчей 
Все матчи лиги транслировались на официальном канале League of legends StarLadder  стриминговой платформы Twitch.tv, а комментировали их Михаил «Olsior» Зверев и Игорь «ATRemains» Радкевич.

Ссылки 
 eSportsWikis: 
 HardWiki:

Примечания 

SLTV StarSeries